Tecate (Baja California), een stad in de Mexicaanse deelstaat Baja California
 Tecate (gemeente), de gemeente waar die stad onder valt
 Tecate (Verenigde Staten), een plaats in de Amerikaanse staat Californië
 Tecate (bier), een Mexicaans biermerk